Graham kan syfta på

ASEA-Graham – svensk hisstillverkare
Ashley Graham – karaktär i TV-spelet Resident Evil 4
Graham Brothers – svensk hisstillverkare
Graham Central Station – amerikanskt funkband
Grahamsmjöl – ett osiktat fullkornsmjöl av vete
Graham-Paige – amerikansk biltillverkare

Personer
 Graham (skotsk släkt) –  en gammal skotsk klan
 Graham (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Graham (förnamn) – ett fiernamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Graham (strand), 
 Graham Land – norra delen av Antarktiska halvön

USA 

 Graham, Alabama, Randolph County, 
 Graham, Georgia, Appling County, 
 Graham, North Carolina, Alamance County, 
 Graham, Texas, countyhuvudort, Young County, 
 Graham, Missouri, Nodaway County, 
 Graham, Washington, Pierce County,

Se även 
Graham County

Se även 
 Mount Graham

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar